Lesní jahody jsou:

 typ jahody, konkrétně u divoce rostoucích druhů jahodníků (Fragaria) 
 některý z divoce rostoucích druhů rodu jahodník (Fragaria) – rostlina plodící jahody lesní
 typ potravinářského aromatu

v umění
 Lesní jahody (film) – film od Ingmara Bergmana
 Divlje jagode – jugoslávská rocková skupina a její nejznámější píseň (možný překlad názvu)
 Wild Strawberries – kanadská hudební skupiny (český název)

ve společnosti
 Lesní jahody (hnutí) – tchajwanské politické hnutí (v angličtině Wild Strawberry student movement)